

Geografia

Francia 
 Provence – nome francese della Provenza, regione storica
 Provence-Alpes-Côte d'Azur – nome francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Svizzera 
 Provence – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Sport 
 Provence Basket – società cestistica francese con sede a Fos-sur-Mer

Trasporti 
 Breguet 763 Provence – aeroplano prodotto dall'azienda francese Breguet Aviation
 Provence – nave da battaglia della Marina militare francese